José Luis Osorio puede referirse a:
 José Luis Osorio Fernández, locutor de radio y político español.
 José Luis Osorio Aguilar, futbolista mexicano.